Firewater est le cinquième album studio des Alkaholiks, sorti le .

Le trio s'est séparé après la sortie de cet opus.

L'album s'est classé  au Top Independent Albums.

Liste des titres

Notes et références

Album des Alkaholiks
Album musical sorti en 2006
Album produit par Danger Mouse
Album produit par Evidence
Album publié par Koch Records